Lehnartz ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Lehnartz (1898–1979), deutscher Physiologe
 Klaus Lehnartz (1936–2008), deutscher Fotograf
 Sascha Lehnartz (* 1969), deutscher Journalist und Schriftsteller